Sirens / The Dungeons are Calling —conocido también como Sirens & The Dungeons are Calling: The Complete Session— es un álbum recopilatorio de la banda estadounidense de heavy metal Savatage y fue publicado en 1988 en formato de disco compacto por la discográfica Combat Records.

Contenido 
Este material discográfico enlista todas las canciones de su primer disco de estudio y su primer EP bajo el nombre de Savatage: Sirens y The Dungeons are Calling, lanzados en 1983 y 1984.

Reediciones 
Las discográficas Metal Blade Records y EarMusic re-lanzaron este compilado en 1994 y 2010 respectivamente y existían diferencias entre sí. La versión de Metal Blade Records contiene cuatro temas extra, dos de ellos inéditos.  La reedición publicada en 2010 de EarMusic es una versión remasterizada del original, pero solamente numera una canción adicional.

Lista de canciones

Versión original de 1988

Reedición de 1994

Reedición de 2011

Créditos

Savatage 
Jon Oliva — voz
Criss Oliva — guitarra y coros
Keith Collins — bajo y coros
Steve Wacholz — batería y percusiones

Personal de producción 
Danny Johnson — productor
Jon Oliva — ingeniero de sonido y notas
Jim Morris — ingeniero de sonido
Mike Fuller — masterización
Dave Wittman — re-masterización digital (en la reedición de 2010)
Terry Oakes — ilustrador del arte de portada
Danny Clinch — fotógrafo
Alexander Mertsch — fotógrafo

Referencias 

Álbumes de Savatage
Álbumes recopilatorios de 1988
Álbumes de Combat Records